Ossig steht für:
 Ossig (Gutenborn), Ortsteil von Gutenborn, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Ossig (Kreis Neumarkt), heute: Osiek (Powiat Średzki), Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Ossig (Roßwein), Ortsteil von Roßwein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

 Deutsch Ossig, neuzeitliche Wüstung in Görlitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Wendisch Ossig bei Görlitz, heute Osiek Łużycki, Gmina Zgorzelec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Ossig ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ossig (* 1971), Mitglied des Vorstandes des Bundesverband deutscher Banken
 Dirk Ossig (* 1971), deutscher Schauspieler
 Friedrich Ossig (1912–2004), deutscher Verwaltungsjurist bei der Bahn
 Richard Ossig (1891–1950), deutscher Soldat, Generalmajor der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg